Ahrens, kan syfta på 

August Ahrens, entomolog
Chris Ahrens (född 1976), amerikansk roddare
Dirk Ahrens, tysk biolog
Heinrich Ahrens (1808–1874), tysk rättsfilosof
Kurt Ahrens (född 1940), tysk racerförare
Marlene Ahrens (född 1933), chilensk spjutkastare
 Ragnar Ahrens (1908–1987), svensk regissör och konstnär
Sylvia Poll Ahrens, costaricansk simmare, olympisk silvermedaljör

Efternamn